

Дани сећања 

300-е пне.